No ramo da Ciência da computação teórica, em particular na teoria das Linguagens formais, o Algoritmo de Kleene faz a transformação de um dado Autômato finito determinístico (AFD) em uma Expressão regular.
Junto com outros algoritmos de conversão, ele estabelece a equivalência de vários formatos de descrições de linguagens regulares.

Descrição do Algoritmo 
De acordo com Gross and Yellen (2004), este algoritmo pode ser rastreado até o matemático Stephen Kleene (1956).

A descrição aqui apresentada segue segundo Hopcroft and Ullman (1979).
Onde dado um Autômato finito determinístico M = (Q, Σ, δ, q0, F), com Q = { q0,...,qn } sendo seu conjunto de estados, o algoritmo computa
 o R do conjunto de todas as palavras que levam M do estado qi ao qj sem passar por qualquer estado com numeração maior que k.
Aqui, “passar por um estado” significa entrar e sair dele, então ambos i e j podem ser maiores do que k, porém nenhum estado intermediário pode. Cada Rk
ij do conjunto é representado por uma expressão regular; o algoritmo às computa passo a passo para k = -1, 0, ..., n. isto que não há nenhum estado com numeração maior do que  n, a expressão regular Rn
0j epresenta o conjunto de todas as palavras que levam M do seu estado inicial q0 a qj. Se F = { q1,...,qf } é o conjunto de estados de aceitação, a expressão regular Rn
01 | ... | Rn
0f representa a linguagem aceita por M.

As expressões regulares iniciais, para k = -1, são computadas como
R = a1 | ... | am       if i≠j, onde δ(qi,a1) = ... = δ(qi,am) = qj
R = a1 | ... | am | ε, if i=j, onde δ(qi,a1) = ... = δ(qi,am) = qj

Após isso, em cada passo as expressões Rk
ij são computadas a partir das anteriores por
R = R (R)* R | R

Exemplo 

O autômato mostrado na figura pode ser descrito como M = (Q, Σ, δ, q0, F), como sendo
 o conjunto de estados Q = { q0, q1, q2 },
 o alfabeto de entrada Σ = { a, b },
 a função de transição δ com δ(q0,a)=q0,   δ(q0,b)=q1,   δ(q1,a)=q2,   δ(q1,b)=q1,   δ(q2,a)=q1, e δ(q2,b)=q1,
 o estado inicial q0, e
 conjunto de estados de aceitação F = { q1 }.
O algoritmo de Kleene computa a expressão regular inicial como

Após isso, os R são computados através de  R passo a passo para k = 0, 1, 2. Igualidades da Kleene algebra são usadas para simplificar a expressão regular o máximo possível.

Passo 0:

Passo 1:

Passo 2:

((simplificação do passo 2 a ser completada))

Visto que q0 é o estado inicial, e   q1 é o único estado de aceitação, a expressão regular R denota o conjunto de todas as palavras aceitas pelo autômato.

Veja também 
 Algoritmo de Floyd-Warshall — um algoritmo sobre grafos ponderados que pode ser implementado pelo algoritmo e Kleene, usando uma Kleene algebra particular.
 Problema da altura da estrela — qual é a mínima profundidade aninhada da estrela de Kleene de todas as expressões regulares correspondentes a um dado AFD?
 Generalized star height problem — se um operador de complemento é permitido adicionalmente em expressões regulares, pode a profundidade do aninhamento da estrela da saída do algoritmo de Kleene ter um limite fixo?
 Algoritmo de Thompson — transforma uma expressão regular em um autômato finito.

Referencias 

Algoritmos